Simoeisios steht für:

 Simoeisios (Sohn des Anthemion), Trojaner aus der Ilias
 (32720) Simoeisios, Asteroid und Jupiter-Trojaner